Гразер () — немецкая и австрийская фамилия
носители:
  (1841—1909) — немецкий филолог-классик, дипломат.
  (1860—1929) — немецкий врач.
  (1887—1957) — немецкий юрист, мэр города Лёррах с 1927 г. по 1933 г.
  (род. 1951) — немецкий режиссёр.
  (1766—1841) — немецкий свободомыслящий католический педагог, один из первых представителей научной педагогики в Германии.
 Карл Гразер (1882—1949) — австрийский генерал.
 Рудольф Гразер (1728—1787) — австрийский проповедник, бенедиктинец.

См. также 
 Грезер